Albert Sercu, Belgisch wielrenner
 Arthur Sercu, Belgisch politicus
 Christophe Sercu, Belgisch wielermanager
 Mathias Sercu, Belgisch acteur, regisseur en schrijver
 Patrick Sercu, Belgisch wielrenner